Bakers ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bakers (Kentucky), im Caldwell County
 Bakers (Louisiana), im Franklin Parish
 Bakers (Montana), im Valley County – nicht mehr existent
 Bakers (North Carolina), im Union County
 Bakers (Pennsylvania), im Washington County
 Bakers (Tennessee), im Davidson County
 Bakers Acres, im Kane County, Illinois
 Bakers Addition, im Hillsborough County, Florida
 Bakers Bridge Estates, im Paulding County, Georgia
 Bakers Corner, im Hamilton County, Indiana
 Bakers Corners, im Dane County, Wisconsin
 Bakers Crossroad, im Cambria County, Pennsylvania
 Bakers Grove, im Worcester County, Massachusetts
 Bakers Mill, im Hamilton County, Florida
 Bakers Mills, im Warren County, New York
 Bakers Run, im Braxton County, West Virginia
 Bakers Summit, im Bedford County, Pennsylvania

Personen:
 Arnoldus Bakers (1731–1807), niederländischer Bürgermeister von Eindhoven
 Piet Bakers (1922–1998), niederländischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Bakers Brook, Fließgewässer im Addison County, Vermont
 Bakers Fork, Fließgewässer im Davidson County, Tennessee
 Bakers Fork Buffalo Creek, Fließgewässer im Lawrence County, Ohio
 Bakers Ridge Creek, Fließgewässer im Carter County, Tennessee
 Bakers Bay, See im Plaquemines Parish, Louisiana
 Bakers Millpond, See im Kershaw County, South Carolina
 Bakers Quarry, Mine im Union County, North Carolina

Siehe auch
 Bakers Crossing
 Bakers Crossroads
 Bakers Island
 Bakers Lake
 Bakers Pond
 Bakersfield (Begriffsklärung)